Kasteel Morel de Westgaver (Destelbergen)
Kasteel Morel de Westgaver (Heusden)